Nazwa Zbrzyż (lub Zbrzyź) dotyczy dwóch wsi (w jednym organizmie osadniczym) na Ukrainie nad Zbruczem, położonych naprzeciw siebie:
 Zbrzyż – wieś w rejonie borszczowskim należącym do obwodu tarnopolskiego (w okresie międzywojennym w Polsce)
 Zbrzyż – wieś  w rejonie gródeckim należącym do obwodu chmielnickiego